Border Law – cortometraggio del 1923 diretto da Ford Beebe
Border Law – film del 1931 diretto da Louis King